RNC steht für:

 Radio Network Controller, Netzelement des digitalen UMTS-Mobilfunknetzes
 Raster Nautical Chart, elektronische Raster-Seekarte
 Republican National Committee, nationales Organisationsgremium in den USA
 Republican National Convention, Versammlung der Republikanischen Partei (USA) zur Nominierung eines Präsidentschaftskandidaten und Festlegung des Parteiprogramms
 Roma National Congress, Dachorganisation von Bürgerrechts-Organisationen der Roma
 Royal Newfoundland Constabulary, kanadische Polizeieinheit in Neufundland und Labrador
 Royal Niger Company, britische Handelskompanie des 19. Jahrhunderts
 Flughafen Warren County (IATA-Code), US-amerikanischer Flughafen in McMinnville (Tennessee), Warren County (Tennessee), Tennessee

RNC